Certosa di Pavia kan syfta på:

 Certosa di Pavia – ett kloster

Geografi

Italien 

 Certosa di Pavia, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia, 

Robotskapade Italienförgreningar